Oulad Tayeb är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Fes och regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Oulad Tayeb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oulad Tayeb är lite kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Oulad Tayeb. Runt Oulad Tayeb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fez,  km norr om Oulad Tayeb. Trakten runt Oulad Tayeb består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fès-Boulemane